Droga ekspresowa S10 (Austria)
 Droga ekspresowa S10 (Polska)
 Sygnał S10 na semaforze kolejowym
 S10 – pruski parowóz pospieszny (ozn. Pk1 w PKP)
 S10.1 – pruski parowóz pospieszny (ozn. Pk2 w PKP)
 S10 (holenderska piosenkarka)